Аделіна — жіноче ім'я.

Топонім

Аделіна — село в гміні Вербковичі Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Аделіна — село в гміні Ходель Опольського повіту Люблінського воєводства